Эса Пирнес (; род. , Оулу) — финский хоккеист, центральный нападающий.

Игровая карьера

Клубная 
Профессиональную карьеру начал в клубе «Кярпят» из второй финской лиги (1995—1999). В 1999 году подписал двухлетний контракт с клубом «Эспоо Блюз» из СМ-Лиги. В 2001 году перешёл в «Таппару», в 2002 году дошёл до финала лиги. В 2003 году выиграл чемпионат и набрал наибольшее количество очков в плей-офф. В 2003 году в возрасте 26 лет был выбран на драфте НХЛ под общим 174-м номером клубом «Лос-Анджелес Кингз». В сезоне 2003/04 играл за «Лос-Анджелес Кингз». В 57 играх набрал 11 (3+8) очков. Также провёл 4 матча за фарм-клуб «Кингз» «Манчестер Монаркс» из АХЛ. В 2004 году вернулся в СМ-Лигу и подписал контракт с клубом «Лукко». После одного сезона вернулся в клуб «Эспоо Блюз». По окончании сезона подписал двухлетний контракт с клубом «Ферьестад» выступающий в Шведской хоккейной лиге. В сезоне 2008/09 играл в КХЛ за подмосковный «Атлант». 10 января 2009 года принял участие в матче всех звёзд КХЛ. Всего В 51 играх за «Атлант» набрал 50 (22+28) очков. 6 мая 2009 года подписал контракт с клубом «Йокерит». В сезоне 2011/12 играл за клуб «Цуг» из Национальной Швейцарской лиги. В мае 2012 года подписал контракт с шведским клубом АИК.

Сборная 
В составе сборной Финляндии участвовал на молодёжном чемпионате мира (1997) и чемпионатах мира (2003, 2004, 2006, 2008). В 2006 и 2008 выиграл бронзовые медали.

Достижения 
 Серебряный призёр СМ-Лиги — 2002
 Победитель СМ-Лиги — 2003
 Бронзовый призёр чемпионатов мира — 2006, 2008
 Участник Матча звёзд КХЛ — 2008/09

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Финляндии
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Кярпят»
Игроки ХК «Эспоо Блюз»
Игроки ХК «Таппара»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Манчестер Монаркс»
Игроки ХК «Лукко»
Игроки ХК «Ферьестад»
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК «Йокерит»
Игроки ХК «Цуг»
Игроки ХК АИК
Задрафтованные ХК «Лос-Анджелес Кингз»